33-й чемпионат СССР по тяжёлой атлетике прошёл с 12 по 15 апреля 1958 года в Сталино (Украинская ССР). В нём приняли участие 120 атлетов, которые были разделены на 7 весовых категорий и соревновались в троеборье (жим, рывок и толчок).

Медалисты

Ссылки 
 

Чемпионаты СССР по тяжёлой атлетике
Спорт на Украине в 1958 году
Спортивные соревнования в Донецке
Соревнования по тяжёлой атлетике на Украине
Апрель 1958 года
Чемпионаты СССР в 1958 году
1958 год в тяжёлой атлетике